Cornwall este o  peninsulă și un comitat ceremonial din sud-vestul Angliei, numele său fiind preluat însă și de numeroase alte locații, nave sau persoane. Astfel, Cornwall poate să se refere și la:

Locuri

Australia
Cornwall, un sat de lângă St Marys, Tasmania

Canada
Cornwall, un oraș din provincia Ontario
Cornwall, un oraș din provincia Prince Edward Island
Insula Cornwall din Arhipelagul Arctic Canadian
Insula Cornwall, o mică insulă de la granița Canadei cu Statele Unite ale Americii, lângă orașul Cornwall, Ontario

Franța
Cornouaille, o regiune din Bretania, colonizată de locuitori originari din Cornwall

Jamaica
Cornwall, unul dintre cele trei comitate în care este împărțită administrativ insula

Statele Unite ale Americii
Cornwall, un oraș din California
Cornwall, un oraș din Connecticut 
Cornwall, un oraș din statul New York
Cornwall, un oraș din Pennsylvania
Cornwall, un oraș din Vermont
Cornwall, un oraș din Virginia

Titluri nobiliare
 Duce de Cornwall, un titlu purtat de fiul cel mare al suveranului Angliei, respectiv al Marii Britanii

Nave
 HMS Cornwall, numele mai multor nave din marina regală britanică

Place name disambiguation pages